Ghislaine Peron-Labbé francia nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres bírói, majd partbírói szolgálatot végzett. 1998-ban lett az I. Liga partbírója. Az I. Liga partbírójaként 2001-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Francia labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2001-ben vonult vissza.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton az Egyesült Államokba a 3.,
az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 6.

1999-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Nemzetközi kupamérkőzések 
Több alkalommal is megfelelt a FIFA JB cooper-teszt és a szabályok elméleti követelményének, ezért első nőként lehetőséget kapott, hogy bemutatkozzon a férfi európai kupatornákon (UEFA-kupa, Intertotó-kupa).

Források 

Francia labdarúgó-játékvezetők
Francia nők
A 20. században született személyek
Élő személyek